Waste steht für
 WASTE, Filesharing-Programm 
 Waste Land, Dokumentarfilm 
 Human Waste, EP von Suffocation
 Municipal Waste, US-Band 
 Urban Waste, US-Band
Siehe auch:
 Allied Waste Industries 
 ZhongDe Waste Technology 
 Waste Management
 The Waste Land
 Taste the Waste